plaatsen
 Baltimore (Maryland) - grootste stad in de Amerikaanse staat Maryland
 Baltimore (Ohio) - plaats in de Amerikaanse staat Ohio

personen
 Charli Baltimore - vrouwelijke Amerikaanse rapper
 David Baltimore - Amerikaans bioloog en Nobelprijswinnaar

 Baron Baltimore of Lord Baltimore, adellijke titel gedragen door de familie Calvert
 George Calvert, 1e Baron Baltimore (1579–1632)
 Cecilius Calvert, 2e Baron Baltimore (1605–1675)
 Charles Calvert, 3e Baron Baltimore (1637–1715)
 Benedict Leonard Calvert, 4e Baron Baltimore (1679–1715)
 Charles Calvert, 5e Baron Baltimore (1699–1751)
 Frederick Calvert, 6e Baron Baltimore (1731–1771)

schepen
 USS Baltimore (1777) - Amerikaanse brigantijn
 USS Baltimore (1798) - Amerikaans schip
 USS Baltimore (1861) - Amerikaans stoomraderschip
 USS Baltimore (C-3) - Amerikaans pantserschip
 USS Baltimore (CA-68) - Amerikaanse zware kruiser
 USS Baltimore (SSN-704) - Amerikaanse nucleaire onderzeebooty
 Nedlloyd Baltimore (schip, 1978) - containerschip